Campionat del Món d'hoquei gel masculí
 Campionat del Món d'hoquei gel masculí (primera divisió)
 Campionat del Món d'hoquei gel masculí (segona divisió)
 Campionat del Món d'hoquei gel masculí (tercera divisió)
 Campionat del Món d'hoquei gel femení
 Campionat del món d'hoquei gel femení sub 18